Arnis kan henvise til flere artikler:

Arnæs - en sydslesvigsk by, hvis tyske navn er Arnis
Kali (kampkunst) - arnis er en nordfilippinsk variant af denne kampkunst